Професіональна футбольна група А 1965–66 — 42-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втринадцяте здобув ЦСКА Червено знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія взяв участь у Кубка володарів кубків 1966—1967 як володар Кубка Болгарії 1965—1966.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1965–1966
Болгарія
Болгарія